Pastereczka i kominiarczyk –  baśń Hansa Christiana Andersena
 Pastereczka i kominiarczyk – radziecki film animowany z 1965 roku